GAR oder G.A.R. bezeichnet:
 Gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus: Gremium des Bundesinnenministeriums unter Beteiligung der Länder
 Berliner Güteraußenring
 Grenzausbildungsregiment
 GAR, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Gardahaut
 Verza Automobili G.A.R., ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Golden Agri-Resources, singapurischer Palmöl-Produzent, Teil der Sinar Mas Group

Gar ist der Familienname folgender Personen:
 Tommaso Gar (1808–1871), italienischer Bibliothekar und Archivar, Staatsarchiv Venedig

Gar bezeichnet:
 Gar, Kreis in Tibet
 Gar (Somalia), Berg in Somalia
 Gar (Einheit), ein antikes Längenmaß

gar steht für:
 Galeya (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf den D’Entrecasteaux-Inseln, Papua-Neuguinea

Abkürzung